KBL ima više značenja.

 Glicin C-acetiltransferaza, enzim
 Kabul internacionalni aerodrom